Naselja u Hrvatskoj:
 Komarnica (Staro Petrovo Selo), naselje u općini Staro Petrovo Selo

Ostalo:

 Komarnička županija, starohrvatska županija
 Komarnica (župa), župa u Humu
 Komarnica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik, Crna Gora
 Komarnica (pritok Koprivničke rijeke), pritok Koprivničke rijeke